David Palmer puede referirse a:

 David Palmer, integrante del grupo rock Jethro Tull;
 David Palmer, personaje ficticio de la serie de televisión 24;
 David Palmer, cantante colombiano.
 David Palmer, jugador de squash francés.